U-29 – niemiecki okręt podwodny typu U-27 z okresu I wojny światowej
 U-29 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-27 z okresu I wojny światowej
 U-29 – niemiecki okręt podwodny typu VIIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-29 (S178) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-29 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-29 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich